Nelson Wellington de Castro Walvy (Recife, 15 de junho de 1952) é um cantor, compositor, letrista e instrumentista brasileiro.

Engenheiro civil de profissão, professor de matemática, química e física, Nelson Wellington vem de família musical (seus irmãos Alceu Pery e Ophélio também são músicos).

O início como compositor 

Em 1977 fundou o grupo Társis, no qual atuava como compositor, violonista e cantor, banda também integrada, em suas várias formações, por Ary Domingues (violão e guitarra), Clarice Kamliot (piano e acordeon), Ênio Santos (baixo acústico), Mário Faria (percussão e bateria), Daniel de Souza (flauta), Nando Chagas (bandolim, cavaquinho e voz), Mazinho Falcão (flauta), Georges Grimaud (violão e vocal), Ophélio Walvy (violão e voz), Fernando Carvalho (violão e voz), Clarisse Grova (voz), Fernando Veloso (voz), Paulo Muylaert (violão e guitarra) e Alex Meirelles (teclado). 

Em 1979, apresentavam-se regularmente no projeto musical "Meia-Noite", do Teatro Opinião, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, ao lado de convidados como Joyce, Danilo Caymmi, Nelson Angelo, Cristina Buarque, Luiz Melodia e Rosinha de Valença, entre outros. Ainda em 1979, a cantora Regininha interpretou a faixa "Pelas Noites", composição de Nelson em parceria com o maestro Eduardo Souto Neto incluída no LP "As Vozes do Jingle" e lançado pelo selo musical Sonora. No ano seguinte, em 1980, integrando o grupo Társis, participou da coletânea "Geraldo Pereira - Evocação V", LP no qual interpretou a faixa "Bolinha de Papel", composição de Geraldo Pereira. Neste mesmo ano o parceiro Fernando Leporace (baixista e compositor) interpretou "Esse Amor" e "O Sonhador", compostas em parceria com Nelson, em disco lançado pelo selo Kelo Music. "O Sonhador" foi defendida por Leporace e Grupo Társis no festival "MPB 80" da Rede Globo, com arranjo de Antonio Adolfo. Em 1981, o parceiro Tavito gravou  "Canção do Sul", parceria de ambos, no LP "Tavito 2", e ainda em dueto com Regininha a faixa "Companheira" (Eduardo Souto Neto e Nelson Wellington) no mesmo LP lançado pela gravadora CBS.

No ano de 1982, voltou a participar do festival "MPB Shell 82", desta vez com a música "Embriagador", em parceria com Fernando Leporace, defendida por Leny Andrade, com arranjo de Dori Caymmi. A composição ganhou o prêmio de "Melhor Arranjo". Neste mesmo ano de 1982, integrando como cantor e compositor o grupo Arco-Íris, do qual foi um dos fundadores ao lado dos músicos Ophélio Walvy, Fernando Veloso e Marcos Dantas, lançou o LP "Coração, Coração" – com destaque para as suas composições "Porteira" e "Veleiro", ambas em parceria com Eduardo Souto Neto, além da faixa-título com melodia e letra suas.

Consagração popular 

Em 1984, Leny Andrade gravou "Embriagador". Neste mesmo ano, seu tema "Rock In Rio", letrado sobre música de Eduardo Souto Neto, foi gravado pelo parceiro com o grupo Roupa Nova e lançado pela gravadora Som Livre. Esse tema foi uma das obras de maior repercussão comercial e de público da carreira de Nelson Wellington, pois legiões de roqueiros aficcionados o vem cantando ao longo de todas as edições do festival de música Rock In Rio. 

Mostrando-se um polivalente na arte da composição, Nelson criou também muita música infanto-juvenil e para a publicidade. Isso inclui faixas para artistas tão variados quanto Os Abelhudos, Xuxa e Angélica. Dentre os jingles de maior sucesso, alguns premiados inúmeras vezes, situam-se as letras para a campanha da Coca-Cola com Tom Jobim, Barra Shopping, Rio Sul, Ford, Ballantine's, Banco do Brasil e tantos outros.

Em 1994, a cantora americana Dionne Warwick, em dueto com a cantora brasileira Eliana Estevão, radicada nos Estados Unidos, gravou a versão em Inglês de "Coração do Brasil", com versos de Marietta Waters, intitulada "Heart of Brazil". O arranjo foi do parceiro Antonio Adolfo.

Em 1996, "Sorriso de Luz", parceria com Gilson Peranzzetta, foi gravada por Lucho Gatica no disco "Lucho Gatica". Ainda em 1996 sua composição "Sorrir" (com Gilson Peranzzetta) foi gravada por Rildo Hora & Companhia de Cordas no CD "Romance", com arranjo, orquestração e piano do próprio Gilson no disco do maestro gaitista.

Fase atual 

De 1997 é o CD "Fonte das Canções" (Movieplay), somente com parcerias entre Nelson Wellington e Gilson Peranzzetta. Interpretações notórias nesse álbum ficaram por conta de Leny Andrade em "Amar É Dividir", Edu Lobo em "Canto do Lobo", Jane Duboc em "Coração Suburbano", Cláudio Nucci em "Delírio", MPB4 em "Dose Letal", Danilo Caymmi em "Jasmim", Ivan Lins em "O Amor Não Tem Fim", João Nogueira em "O Preferido", Joyce em "Ressurgir", Dori Caymmi em "Seiva', Djavan em "Sorriso de Luz" e Emílio Santiago na faixa "Tom Maior". Junto com Gilson Peranzzetta, ganhou o "11.° Prêmio Sharp de Música - Ano Jackson do Pandeiro" com "Coração Suburbano". 

Em 1998, o parceiro Ruy Maurity gravou "Com As Mãos Na Viola", parceria de ambos, no CD "De Coração"; e Leila Pinheiro interpretou "Sorriso de Luz" no CD "Labirinto", trilha sonora da minissérie homônima da emissora Rede Globo, lançado pela gravadora Som Livre, sendo a mesma composição incluída também no disco da cantora "Na Ponta da Língua", lançado pela EMI neste mesmo ano. No ano seguinte, em 1999, Célia Silva, no CD "Sentimentos e Raízes" incluiu as composições "Cartas Rasgadas" e "Encontro Sensual", parcerias de Nelson com Antonio Adolfo e Anna Fernandez. Neste mesmo ano, a cantora Sandra Ávilla gravou "Veleiro", "Coração de Louça", "Coração Menino", "Fonte das Canções" no CD "Veludo". 

Carol Saboya, cantora filha de Antonio Adolfo, regravou "Coração do Brasil", "Violeta Paixão", "Guanabaram" e "Enigma", parcerias de Nelson com seu pai, no CD "Cristalino". Neste mesmo ano, o tema do "Rock In Rio" (com Eduardo Souto Neto) foi incluído no CD "Rock In Rio", da gravadora Som Livre. A cantora holandesa  Josee Koning  regravou no CD "Recorded in Rio" as composições "Guanabaram" e "Heart of Brazil" (versão em Inglês de "Coração do Brasil".)  

No ano de 2004, o grupo vocal Os Cariocas, no disco "Bossa Carioca", regravou "Sorriso de Luz", e Célia Silva, no CD "Ainda Existe uma Raiz", interpretou a composição "Sempre Sonhando", parceria com Antonio Adolfo e Anna Fernandez. No ano seguinte, em 2005, a dupla Joyce Collins e Carol Saboya regravou "Heart of Brazil". 

Em 2006, Adriana Gennari, no CD "Vida Inteligente", interpretou "Linhas Cruzadas" e "É Gol", parcerias de Nelson com Zé Henrique Martiniano; esta última faixa gravada em dueto com Leila Pinheiro. Neste mesmo ano, Sandra Duallibe regravou "Ressurgir" no CD "Do Principio ao Sem-fim". 

No ano de 2007, a cantora e letrista norte-americana Marietta Waters regravou em seu CD "A Call From The Heart" a composição "Heart of Brazil", uma versão letrada por ela da música "Coração do Brasil. No ano seguinte, em 2008, no CD "Miosótis", o cantor Paulo Martelli gravou "Rio Sampa" e "Sob os Faróis", ambas parcerias de Nelson com Zé Henrique Martiniano. 

Em 2010, Adriana Gennari lançou o disco "Lomo", no qual interpretou várias composições de Nelson Wellington, dentre as quais "Désiré", "Em Cartaz", "Lomo", "Rio Sampa", "Sentimento Blue", "Sob os Faróis", "Oldest Friends" e "É Gol". 

No ano de 2013, a aclamada composição "Sorriso de Luz", letra sobre tema do parceiro Gilson Peranzzetta com interpretação de Djavan, foi incluída na trilha sonora da novela "Flor do Caribe" da Rede Globo – lançada pela gravadora Som Livre.

Maiores sucessos 

 A Invasão (com Cláudio Nucci)
 A Um Passo (com Ophélio Walvy)
 Águas Calmas (com Marito e Mozar Terra)
 Amar É Dividir (com Gilson Peranzzetta)
 Arte E Devoção (com Antonio Adolfo e Anna Fernandez)
 Canção do Sul (com Tavito)
 Canto do Lobo (com Gilson Peranzzetta)
 Cantos da Vida (com Gilson Peranzzetta)
 Cartas Rasgadas (com Antonio Adolfo e Anna Fernandez)
 Cicatrizes Na Alma (com Gilson Peranzzetta)
 Com As Mãos Na Viola (com Ruy Maurity)
 Companheira (com Eduardo Souto Neto)
 Coração de Louça (com Francisco Portugal)
 Coração do Brasil (com Antonio Adolfo)
 Coração Suburbano (com Gilson Peranzzetta)
 Coração, Coração (solo)
 Désiré (com Zé Henrique Martiniano)
 Diz Que Sim (com Eduardo Souto Neto)
 Doce Emoção (com Eduardo Souto Neto)
 Dois Apaixonados (com Antonio Adolfo e Anna Fernandez)
 Dose Letal (com Gilson Peranzzetta)
 É O Boi (com Marito)
 Embriagador (com Fernando Leporace)
 Enigma (com Antonio Adolfo)
 Entrelinhas (com Gilson Peranzzetta)
 Esse Amor (com Fernando Leporace)
 Fonte Das Canções (com Gilson Peranzzetta)
 Guanabaram (com Antonio Adolfo)
 Heart of Brazil (com Antonio Adolfo e Marietta Watters)
 Jasmim (com Gilson Peranzzetta)
 Linhas Cruzadas (com Zé Henrique Martiniano)
 Naquela Noite (com Antonio Adolfo e Anna Fernandez)
 No País dos Sonhos (com Eduardo Souto Neto)
 O Amor Não Tem Fim (com Gilson Peranzzetta)
 O Sonhador (com Fernando Leporace)
 Oldest Friends (com Zé Henrique Martiniano e Pedro Martelli)
 Os Sinos e os Meninos (com Marito)
 Porteira (com Eduardo Souto Neto)
 Recomeçar (com Eduardo Souto Neto)
 Redentor (com Luizão Maia)
 Reluzir (solo)
 Ressurgir (com Gilson Peranzzetta)
 Rio Sampa (com Zé Henrique Martiniano)
 Rock In Rio (com Eduardo Souto Neto)
 Sedutor (com Eduardo Souto Neto)
 Seiva (com Gilson Peranzzetta)
 Sentimento Blue (com Zé Henrique Martiniano)
 Sorriso de Luz (com Gilson Peranzzetta)
 Tom Maior (com Gilson Peranzzetta)
 Veleiro (com Eduardo Souto Neto)
 Vida de Cigano (com Elymar Santos)
 Violeta Paixão (com Antônio Adolfo)

Discografia 

(1980) Geraldo Pereira - Evocação V (com Grupo Társis) • Polygram • LP

(1982) Coração, Coração (com Grupo Arco-Íris) • Artesom • LP

(1983) Darcy de Paula - Na Memória (com Grupo Arco-Íris) • PPA • LP

(1997) Fonte das Canções (com Gilson Peranzzetta) • Movieplay • CD

Bibliografia
 Ricardo Cravo Albin. Dicionário Houaiss Ilustrado da Música Popular Brasileira - Criação e Supervisão Geral: Ricardo Cravo Albin. Rio de Janeiro: Rio de Janeiro: Instituto Antônio Houaiss, Instituto Cultural Cravo Albin e Editora Paracatu, 2006.

 Euclides Amaral. Alguns Aspectos da MPB. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 2008. 2ª ed. Esteio Editora, 2010. 3ª ed. EAS Editora, 2014.

Ligações externas 
Nelson Wellington no site Discos do Brasil
Nelson Wellington no Dicionário Cravo Albin da MPB
Álbum 'Fonte das Canções' no Cliquemusic
Entrevista da TV Rio Sul com Nelson Wellington

Compositores de Pernambuco
Naturais do Recife
Cantores de Pernambuco